Каддафі () — арабське прізвище. Відомі носії:
 Аль-Сааді Каддафі (*1973) — лівійський футболіст і військовик.
 Муаммар Каддафі (1942—2011) — керівник Лівії у 1969—2011 роках.
 Саїф аль-Іслам Каддафі (*1972) — лівійський політик.
 Хаміс аль-Каддафі (1983—2011?) — лівійський військовик.

арабські прізвища